Гильдеев () — русская и татарская фамилия. Известные носители:
 Гильдеев, Евгений Романович — начальник управления информации и общественных связей главного управления внутренних дел московской области.
 Гильдеева, Лилия Фаридовна (род. 1976) — российская журналистка, телеведущая новостной программы «Сегодня» на канале НТВ.